Bhil, relatiu o pertanyent als bhils, tribus aborígens preàries de l'Índia  
 Llengües Bhil, grup de llengües indo-arianes parlades pels bhils a l'Índia 
 Agència Bhil, país bhil o terra bhil, territori de l'Índia central ocupat per nombrosos estats indígenes 
 Bhil Corps, grup militar establert pels britànics a l'Índia Britànica
 Jabria Bhil, estat tributari protegit de l'Índia, del tipus thakurat garantit del grup de thakurats dels Girasia a l'agència de Bhopal